Kløvedal kan betegne:

 Kløvedal (Ringenes Herre) – på engelsk Rivendell, en af elverfolkets fæstninger i Tolkiens Ringenes Herre.
 Kløvedal (Bornholm) - en sprækkedal på Bornholm

Efternavn:
 Efter- eller mellemnavnet Kløvedal, som bæres (eller har været båret) af en række beboere i kollektivet Maos Lyst (og deres efterkommere), heriblandt:
 Pernille Kløvedal Helweg
 Pernille Kløvedal Nørgaard
 Troels Kløvedal
 Henning Prins – i en periode Henning Kløvedal Prins
 Ebbe Kløvedal Reich
 Nils Schrøder Kløvedal Eriksen
 Knud Kløvedal Bennetsen
 Mette Kløvedal Thagaard
 Lene Kløvedal Pedersen
 Hans Jørgen Kløvedal Svendsen
 Douglas Kløvedal Lannark
 Hanne Kløvedal Vesterborg
 Mogens Kløvedal Pedersen